Манат може да се отнася за:
 Манат — богиня от арабската митология.
 азербайджански манат, парична единица на Азербайджан
 туркменски манат, парична единица на Туркменистан